Вирус арктического бешенства представляет собой штамм лиссавируса бешенства, который циркулирует в арктических регионах Аляски, Канады, Гренландии и России. В Швеции или на материковой части Норвегии не было случаев заболевания более 100 лет. Однако вирус обнаружен на Шпицбергене. С 1989 года в Финляндии не было зарегистрировано ни одного случая. Песец является основным хозяином.

Вирус арктического бешенства принадлежит к семейству Rhabdoviridae и роду Lyssavirus . Вирус арктического бешенства представляет собой один из четырёх генотипов бешенства, каждый из которых, как было показано, адаптируется к различным хозяевам, включая летучих мышей, питающихся фруктами и насекомыми, и песца.

История открытия 
Впервые проявления заболевания, подобного бешенству, на территории Арктики были зафиксированы в 1859 в Гренландии. В 1867 проявления заболевания были зафиксированы в арктических регионах Канады, в 1886 — в Швеции, в 1887 — на Аляске. В 1916 было установлено, что симптомы заболевания, которые наблюдались среди ездовых собак, аналогичны симптомам, выявленным у полярных лисиц. В 1945—47 был впервые обнаружен вирус, который является возбудителем этого заболевания. В 1954—56 вирус был обнаружен в СССР на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В 1959 вирус обнаружен в Гренландии.

Значительно позже, в 1980-х вирус зафиксировали в Норвегии — на территории островов Шпицберген — и на Кольском полуострове России.

Эпидемиология 
Арктические вирусы бешенства, циркулирующие в арктических странах, филогенетически родственны вирусам бешенства в Индии. Индийский арктический вирус бешенства относится к арктической/арктической (AL) линии. Эта линия составляет тип, циркулирующий почти по всей Индии. Используя филогенетический анализ и байесовские методы, индийские вирусы произошли от общего предка в течение последних 40 лет. Линия Arctic-AL возникла в течение последних 200 лет, что совпадает с вторжением клады в Канаду.

Удобными для вируса носителями являются полярные лисы-среди них наблюдаются миграции на длинные дистанции, что является одним из факторов распространения вируса бешенства. При этом, однако, они имеют низкую густоту популяции. Самый благоприятный период для распространения вируса — осень, когда полярные лисы начинают мигрировать, к тому же перед началом осени среди полярных лисиц наблюдаются наибольшие показатели плотности популяции. Благоприятными для распространения вируса являются также периоды спаривания у полярных лис. среди исследователей не до конца решённым остается вопрос распространения вируса в периоды низкой густоты популяций полярных лис. Среди возможных причин указываются долгосрочные и инкубационный период экскреции вируса, а также свойства морозного воздуха, дают возможность вирусу «консервироваться» в нём и, как следствие, дистанционно передаваться представителям той или иной популяции полярных лисиц.

Другими переносчиками заболевания выступают северный олень, нерпа, серый тюлень, белый медведь, волк, енотовидная собака и лисица обыкновенная; в отличие от двух последних, вирус поражает их лишь периодически. Енотовидная собака и лиса обыкновенная вместе с полярными лисами являются активными переносчиками арктического вируса бешенства.

Клиническая картина 
Инкубационный период, согласно лабораторным данным, длится от восьми дней до полугода. Во время клинических проявлений кардинально меняется поведение животных — они теряют чувство страха и становятся агрессивными, также наблюдаются кардинальные нарушения деятельности мозга. Конечными стадиями заболевания являются паралич и смерть — ею заканчиваются все проявления бешенства. Клинически установлено, что смерть наступает через день или два после начала проявления симптомов.

Среди людей также имели место случаи заражения и риска заражения арктическим вирусом бешенства. Однако люди в основном контактировали не с лисами, а с зараженными собаками, вследствие чего риск передачи вируса человеку снижался. Поэтому бытовало мнение, согласно которому человек менее уязвим по отношению к арктическому вирусу бешенства. Ещё одним объяснением этого служит естественный иммунитет к бешенству у инуитов.

Контроль 
Контролирование уровня заболеваемости бешенством заключается в максимальном уменьшении уровня заболеваемости на отдельных территориях и остановке процесса распространения вируса. В арктических широтах осуществление таких мероприятий осложняется многими факторами, среди которых значительные объёмы территории и отсутствие инфраструктуры.

Современные вакцины, которые применяются для борьбы с вирусом бешенства, не слишком эффективны в условиях Арктики. Для борьбы с распространением заболевания применяется метод орального вакцинирования. Он заключается в том, что вакцину незаметно дают животным вместе с пищей, которую используют как приманку. Такой метод, несмотря на малую эффективность в целом, хорошо зарекомендовал себя в Финляндии, Канаде и на Аляске.

Использованная литература

Ссылки 
 

Бешенство
Вирусы
Вирусы по алфавиту